Castor kan være forskellige ting:

 Castor (mytologi) - tvillingebror til Pollux
 Castor (stjerne) - i stjernebilledet Tvillingerne
 Castor (skib) - et forsvundet skib